Okręty US Navy o nazwie USS „Sea Otter”

 Pierwszy USS „Sea Otter” (SP-781) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS „Sea Otter I” (IX-51) był eksperymentalnym okrętem pomocniczym. W służbie od lipca do listopada 1941 roku.
 Trzeci USS „Sea Otter II” (IX-53) był eksperymentalnym okrętem pomocniczym. W służbie w latach 1941-1942.

Sea Otter